

Порт-Гібсон — місто, штат Міссісіпі
 Порт-Гібсон — переписна місцевість, штат Нью-Йорк